

Santi 
Fulgenzio di Ruspe (†527), vescovo nordafricano, celebrato il 1º gennaio;
Fulgenzio di Astigi (†632), fratello dei santi Leandro, Isidoro e Fiorentina, celebrato il 14 gennaio;
Fulgenzio di Otricoli (VI secolo), vescovo, celebrato il 22 maggio.

Beati 
Fulgenzio de Quesada (XIII secolo), mercedario spagnolo, celebrato il 3 agosto;
Fulgenzio de Lara (†1287), mercedario spagnolo, celebrato il 25 giugno.